Kumtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kumtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 686919-151645), sjö i Ljusdals kommun,  (6,02 ha)
Kumtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688728-151150), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn